Щербатов, Иван Андреевич (1696—1761) — русский дипломат, князь, действительный камергер, сенатор, действительный тайный советник.
 Щербатов, Иван Григорьевич — воевода и наместник в Новгороде-Северском.
 Щербатов, Иван Дмитриевич (1795—1829) — князь, член Союза благоденствия, двоюродный брат П. Я. Чаадаева.
 Щербатов, Иван Иванович — стольник царицы Марфы Матвеевны (1683), судья Сыскного приказа (1700), в 1712—1714 гг. — воевода в Вятке.
 Щербатов, Иван Михайлович — князь, воевода, в 1572—1573 гг. наместник в городе Новгороде-Северском.
 Щербатов, Иван Фёдорович (? — 1672) — стряпчий (1638), стольник (1638) и воевода.